Былино — название населённых пунктов в России:

 Былино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Былино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Былино — село в Клепиковском районе Рязанской области.
 Былино — бывшая деревня в Кривошеинском районе Томской области.
 Былино — село в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.